Ann Kristin „Anka” Aarønes (Ålesund, 1973. január 19. –) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes norvég labdarúgó. Minden idők egyik legsikeresebb női labdarúgója.

Karrierje 
Először a Spjelkavik-ben játszott, azután a Trondheims-Ørn-ban és a norvég-válogatottban. Hat kupát és 5 bajnokságot nyert 1993 és 2000 között. Később a WUSA-ben szereplő New York Power-ben szerepelt.

1993-ban Európa-bajnokságot nyert, 1995-ben világbajnoki címet szerzett hazája válogatottjával, emellett pedig a gólkirálynői címet is magáénak tudhatta.

A következő évben az 1996-os olimpián elért norvég bronzérem mellett – Linda Medalen-nel és Pretinhával megosztva – ismét gólkirálynő lett. 2001-ben vonult vissza.

Sikerek

Klubcsapatokban 
 Norvég bajnok (5):
Trondheims-Ørn (5): 1994, 1995, 1996, 1997, 2000
 Norvég kupagyőztes (6):
Trondheims-Ørn (6): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

A  válogatottban 

 Világbajnok: 1995
 Európa-bajnok: 1993
 Olimpiai bronzérmes: 1996

Egyéni 
 Világbajnoki gólkirálynő: 1995 – (6 gól)
 Olimpia gólkirálynője: 1996 – (4 gól)

Statisztikái

Jegyzetek

Források 

Norvég női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Norvég olimpikonok
Norvég olimpiai érmesek
Norvég olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2000)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Norvég olimpiai bronzérmesek
Világbajnok női labdarúgók
Európa-bajnok női labdarúgók
Az 1995-ös női világbajnokság labdarúgói
Az 1999-es női világbajnokság labdarúgói
1973-ban született személyek
Élő személyek
A Rosenborg női labdarúgói